Přibyl oder Pribyl ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Přibyl (* 1992), tschechischer Eishockeyspieler
 Herbert Pribyl (* 1961), österreichischer Sozialwissenschaftler und Theologe

 Luboš Přibyl (* 1964), tschechoslowakischer Fußballtorwart
 Lukáš Přibyl († 2012), tschechischer Sportfunktionär
 Vilém Přibyl (1925–1990), tschechischer Sänger (Tenor)